Mars 1 se poate referi la:

 Mars 1 - misiune spațială sovietică din 1962 pentru explorarea planetei Marte
 Mars One - proiect de expediție umană de colonizare a planetei Marte, prevăzută pentru anul 2026
 Mars I - denumirea sistematică, în limba engleză, a satelitului natural Phobos al planetei Marte (Marte I)